Vladimír Kovář může být:

 Vladimír Kovář (lední hokejista) (* 1952) – český lední hokejista, útočník
 Vladimír Kovář (malíř) (1899–1950) – český malíř a grafik
 Vladimír Kovář (motocyklový závodník) – český motocyklový závodník 50. a 60. let 20. století
 Vladimír Kovář (podnikatel) (* 1962) – český podnikatel, zakladatel softwarové firmy Unicorn

Podobné jméno 
 Vladimír Kovár